Diamond Joker Poker je video poker igra proizvođača online Kazino igra Expanse Studios, igra je nastala 2020.  Godine. Inspirisana je popularnim pokerom, pa je po kartaškoj igri i dizajnirana, samo uz jedan dodatk uz dodatak džokera.

Pojedinosti igre 
Diamond Joker Poker predstavlja video igru, namenjenu za jednog igrača. Igra dolazi sa jednim špilom karata odnosno 52 karte, ali uz dodatak džokera daje ukupan zbir 53 karte. Džoker karta menja sve preostale, pa se računa kao najpovoljnija karta.

Tema 
Igra je smeštena na crnoj pozadini, gdje su postavljene karte prije početka igre. A tu su i prethodni dobici, kao i tasteri za nameštanje uloga.

Igra se sastoji iz dve runde, u prvoj rundi će se podeliti pet karata. Igraču će biti ponuđene izdvojene karte, a on ima mogućnost da poništi odabir i izabere druge. Nakon što se završi izbor karata, druga runda će početi. Ako na kraju druge runde bude postojala dobitna kombinacija, igrač osvaja dobijeni iznos.

Kvote na dobitke se isplaćuju u različitoj razmeri, a svaki tekući dobitak se može duplirati. Takođe može se duplirati i polovina dobitka. U bilo kom trenutku može se prekinuti dupliranje igre, i vratiti se na glavnu igru.

Vidi Još 
 Poker
 Kockanje

Референце

Spoljašnje veze 
 Zvanični Vebsajt

 Igre